Барьерные острова:
 Барьерные острова — острова в виде относительно узких полос песка, расположенных вблизи и параллельно побережью материка.
 Барьерные острова — группа островов в море Лаптевых.